Ahigal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ahigal (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Ahigal (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar